O torneio de simples masculino do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputado entre os dias 6 e 14 de agosto no Centro Olímpico de Tênis no Rio de Janeiro, Brasil.

Calendário

Medalhistas
Andy Murray derrotou Juan Martín del Potro (Argentina) para ganhar o ouro para a Grã-Bretanha pela segunda vez na sua carreira, enquanto Kei Nishikori levou o bronze para o Japão.

Cabeças de chave

<ol start="1">
  (Primeira rodada)
  (Campeão, medalha de ouro)
  (Semifinais, quarto lugar)
  (Semifinais, medalha de bronze)
  (Segunda rodada)
  (Quartas de final)
  (Segunda rodada)
  (Terceira rodada)

<ol start="9">
  (Terceira rodada)
  (Quartas de final)
  (Segunda rodada)
  (Quartas de final)
  (Segunda rodada, desistiu)
  (Primeira rodada)
  (Terceira rodada)
  (Segunda rodada)

Resultados
Os tenistas competiram individualmente em eliminatórias, começando com uma fase separada em quatro seções antes de uma fase final em que os atletas que chegaram à discussão das medalhas fizeram mais três encontros.
Legenda

IP = Convite da ITF
PR = Ranking protegido
TRI = Convite Tripartite
Alt = Alternate
r = Retirou-se
w/o = Desistiu

Chave superior

Seção 1

Seção 2

Chave inferior

Seção 3

Seção 4

Fase final 

Simples masculino